Comitatul Seneca sau Seneca County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Seneca County, New York
 Seneca County, Ohio